Basileus (gr. βασιλεύς) – greckie określenie władcy, obecnie odpowiadające odpowiadające polskiemu słowu król

 Basileus – w starożytności: tytuł władców niektórych polis oraz państw hellenistycznych
 Basileus – w średniowieczu: jeden z dwóch tytułów (obok tytułu autokratora) cesarzy bizantyjskich
 Basileus – współcześnie: grecki odpowiednik tytułu króla, noszony przez koronowanych władców tego państwa w latach 1832–1924, 1935–1941 i 1944–1973